Deshmukh, Hindi , „Mund (oder Haupt) des Landes“, ist ein historischer Ehrentitel und ein Amt im Dekhan Indiens, vor allem bei den Marathen. Deshmukh bezeichnet eine Art Bürgermeister und Großgrundbesitzer, entsprechend dem Chowdhury Nordindiens. Durch militärische Leistungen und Aushebungen in ihrem Bezirk konnten sie zum Sardar („Anführer, Chef“) aufsteigen.

Namensträger  
 Chintaman Dwarkanath Deshmukh (1896–1982), indischer Finanzbeamter, Finanzminister 1951–1957
 Durgabai Deshmukh (1909–1981), indische Aktivistin
 Riteish Deshmukh (* 1978), indischer Schauspieler in der Bollywoodfilmindustrie
 Vilasrao Deshmukh (1945–2012), indischer Politiker

Einzelnachweise 

Indischer Titel
Familienname